Molekulska formula -{C17H23N3O}- se može odnositi na:

 Mepiramin
 PSN-375,963